Västra skäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västra skäret (Vårdö, Åland), 
 Västra skäret (Kökar, Åland),

Se även
Västerskär
Västerskäret
Västerskären
Östra skäret